Ouedraogo, parfois écrit Ouédraogo, est un patronyme d'origine africaine, très courant au Burkina Faso. À l'origine, il s'agit du nom de Wedraoogo (signifiant « cheval mâle » ou « l'étalon »), le fils de la princesse guerrière Yennenga, l’amazone des Mossi fille du roi de Gambaga (actuel Ghana), qu'elle a eu avec un chasseur solitaire vivant dans une forêt (prince malinké en exil).

Il est notamment porté par :

 Ablassé Ouedraogo (1953-), homme politique burkinabé ;
 Adjaratou Ouédraogo (1981-), artiste burkinabé ;
 Alice Ouédraogo (1955-), responsable de la santé publique burkinabé ;
 Amina Mousso Ouedraogo (1948-), avocate et personnalité politique burkinabé ;
 Angelika Sita Ouédraogo (1993-), nageuse burkinabé ;
 Antoinette Ouédraogo (19?-), avocate burkinabé ;
 Bachir Ismaël Ouédraogo (1979-), homme politique burkinabé ;
 Cheick Guillaume Ouedraogo (1975-), plus connu sous le nom de Cheick Kongo, pratiquant français d'arts martiaux mixtes ;
 Claire Ouedraogo (19?-), religieuse et militante burkinabé ;
 Élodie Ouédraogo (1981-), athlète belge ;
 Fulgence Ouedraogo (1986-), joueur de rugby à XV français ;
 Gérard Ouédraogo (1925-2014), homme politique burkinabé ;
 Idrissa Ouedraogo (1954-2018), réalisateur burkinabé ;
 Idrissa Ouédraogo (1984-), cycliste burkinabé ;
 Jean-Baptiste Ouédraogo (1942-), médecine et homme politique burkinabé, président de la Haute-Volta de 1983 à 1984 ;
 Jean-Bernard Ouédraogo (1958-), écrivain, sociologue, universitaire burkinabé ;
 Joséphine Ouédraogo Guisso (1949-), sociologue et femme politique burkinabé ;
 Kadré Désiré Ouédraogo (1953-), homme politique burkinabé, premier ministre du Burkina Faso entre 1996 et 2000 et Président de la Commission de la CEDEAO ;
 Kassi Ouédraogo (1983-), footballeur burkinabé ;
 Mahamoudou Ouédraogo (19?-), journaliste, écrivain et homme politique burkinabé ;
 Mamadou Ouédraogo (1906-1978), homme politique français ;
 Marie Françoise Ouedraogo (1967-), mathématicienne burkinabée ;
 Michel Ouedraogo (19?-), personnalité africaine du cinéma ;
 Paul Ouédraogo (1948-), archevêque catholique burkinabé ;
 Philippe Ouédraogo (1945-), cardinal burkinabé ;
 Rabaki Jérémie Ouédraogo (1973-), cycliste burkinabé ;
 Rahim Ouédraogo (1980-), footballeur international burkinabé ;
 Rasmané Ouédraogo (1988-), cycliste burkinabé ;
 Robert Ouédraogo (1922-2002), compositeur burkinabé ;
 Roukiata Ouedraogo (1979-), actrice et humoriste burkinabé ;
 Youssouf Ouédraogo (1952-2017), homme politique burkinabé, premier ministre du Burkina Faso entre 1992 et 1994.

Notes et références

Bibliographie